Я́блоневая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от растения яблони.

Россия 
 Яблоневая улица — улица во Владивостоке.
 Яблоневая улица — улица в Иркутске.
 Яблоневая улица — улица в Курске.
 Яблоневая улица — улица в Липецке (Венера).
 Яблоневая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Яблоневая улица — улица в Санкт-Петербурге (Осиновая Роща).
 Яблоневая улица — улица в Томске (Родионово).
 Яблоневая улица — улица в Хабаровске.
 Яблоневая улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Яблоневая улица — улица в Киеве.
 Яблоневая улица — улица во Львове.
 Яблоневая улица — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Яблоневая улица — улица в Минске.